Лепель (белор. Лепель) — многозначный термин.

 Лепель — город на севере Белоруссии, административный центр Лепельского района Витебской области Республики Беларусь. 
 Лепель (Лепельское) — озеро в Витебской области Белоруссии.
 Лепель — оборонительное укрепление из дерева, располагался в границах города Лепель.
  — немецкий фильм для детей.

Персоналии 

 Лепель, Рафал (род. 1990) — польский биатлонист.
 Лепель, Феликс фон (1899—1979) — немецкий писатель и журналист.